

Geografia

Francia 
 Wangen – comune nel dipartimento del Basso Reno (Grande Est)

Germania 
 Wangen – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Wangen im Allgäu – città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Italia 
 Wangen – nome tedesco di Vanga, frazione del comune di Renon nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Wangen – comune del Canton Svitto
 Wangen an der Aare – comune del Canton Berna
 Wangen bei Olten – comune del Canton Soletta
 Wangen-Brüttisellen, già Wangen – comune del Canton Zurigo

Persone 
 Kjell Wangen (1942) – calciatore norvegese

Sport 
 Fussballclub Wangen bei Olten 1930 – società calcistica con sede a Wangen bei Olten (Svizzera)